Uefa Women's Champions League 2009/2010 var den första säsongen av turneringen i sitt nya format, och den sammanlagt nionde säsongen av en europeisk klubblagscup i fotboll för damer. Uefa Women's Champions League ersatte i och med denna turnering Uefa Women's Cup, som spelats sedan säsongen 2001/2002. Turneringen vanns av Turbine Potsdam.

Kvalomgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Slutspel

Slutspelsträd
{{#invoke:RoundN|N32|style=white-space:nowrap|RD1=Sextondelsfinaler|RD2=Åttondelsfinaler
|flex_tree=no|skipmatch = |omit_blanks = yes|3rdplace =no|score-boxes=3

|| Fortuna Hjørring|4|1|5| Bardolino|0|2|2
|| Mašinac Niš|0|0|0| Lyon|1|5|6

|| Unia Raciborz|1|1|2| Neulengbach|3|0|3
|| Torres|4|2|1| Valur|1|1|2

|| Rayo Vallecano|1|1|2| Rossijanka|3|2|5
|| Zhilstroy Charkiv|0|0|0| Umeå IK|5|6|11

|| Standard Lüttich|0|1|1| Montpellier|0|3|3
|| Viktória Szombathely|0|2|2| Bayern München|5|4|9

|| Universitet Vitebsk|1|3|4| Duisburg|5|6|11
|| Zürich|0|0|0| Linköpings FC|2|3|5

|| Alma|1|0|1| Sparta Prag|0|2|2
|| PAOK|0|0|0| Arsenal|9|9|18

|| Honka|1|0|1| [[1. FFC Turbine Potsdam|Turbine Potsdam]]|8|8|16|| AZ|1|1|2| Brøndby IF|2|1|3|| Røa IL|3|0|3| Everton|0|2|2|| ZNK-SFK 2000|0|0|0| Zvezda Perm|3|5|8|| Fortuna Hjørring|0|0|0| Lyon|1|5|6|| Neulengbach|1|1|2| Torres|4|4|8|| Rossijanka|0|1|1| Umeå IK|1|1|2|| Montpellier |0|1|1| Bayern München|0|0|0|| Duisburg|1|2|3| Linköpings FC|1|0|1|| Sparta Prag|0|0|0| Arsenal|3|2|5|| Turbine Potsdam|1|4|5| Brøndby IF|0|0|0|| Røa IL |0|1|1| Zvezda Perm|0|1|1|| Lyon|3|0|3| Torres|0|1|1|| Umeå IK |0|2|2| Montpellier|0|2|2|| Duisburg|2|2|4| Arsenal|1|0|1|| Turbine Potsdam|5|5|10| Røa IL|0|0|0|| Lyon|3|0|3| Umeå IK|2|0|2|| Duisburg|1|0|1 (1)| Turbine Potsdam |0|1|1 (3)|| Lyon|||0 (6)| Turbine Potsdam |||0 (7)}}

 Sextondelsfinaler 
16 seedade lag lottades mot 16 oseedade lag. Två lag från samma land kunde inte lottas mot varandra.  Matcherna spelades den 30 september och 7 oktober.

 Åttondelsfinaler 
Från och med denna omgång är lottningen fri och två lag från samma land kan lottas mot varandra. Matcherna spelades den 4 och 5 november med returer den 11 november.
 

 Kvartsfinaler 

 Semifinaler 
Lottning ägde rum 20 november 2009 i Nyon, Schweiz. Matcherna spelades 10 och 11 april med returmöte 17 respektive 18 april 2010.

 Final 
Finalen spelades den 20 maj 2010 i Madrid, Spanien.Anmärkningslista'''

Källor